Camp Five Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Five Lake (Michigan)
 Camp Five Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Camp Five Lake (Vilas County, Wisconsin)